Хамелеон єменський (Chamaeleo calyptratus) — представник роду Хамелеон з родини Хамелеонів. Інші назви «вуалевий хамелеон» та «потайний хамелеон». Має 2 підвиди. Цей вид часто тримають в тераріумах.

Опис 
Один з найбільших представників своєї родини. У довжину сягає 60 см. Спостерігається статевий диморфізм — самці більше за самиць. Самці забарвлені більш строкато: на зеленому тлі з боків яскраво виділяються 3 жовті плями, облямовані помаранчевими та коричневими поперечними смугами. Голова прикрашена високим розвиненим гребенем, що сягає 7-8 см (у самиць він лише позначений). Цупкий хвіст до самого кінчика вкрито зеленими і жовто-коричневими смугами, які розташовані по черзі. Самці мають невеликі трикутні виступи на задній частині ноги, трохи вище стопи.

Спосіб життя 
Полюбляє гірську суху місцину. Зустрічається на висоті до 3500 м над рівнем моря. Живиться цвіркунами, борошняними хробаками, листям рослин, фруктами і овочами, іноді дрібними гризунами та ящірками. Єменські хамелеони досить агресивні, в результаті сутичок двох самців можуть бути суттєві поранення, через які тварина може загинути. Самці легко уживаються з декількома самками.

Єменський хамелеон є яйцекладною ящіркою. Статева зрілість настає у 6 місяців. Самиця відкладає від 20 до 70 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає у Ємені, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах.

Підвиди 
 Chamaeleo calyptratus calyptratus
 Chamaeleo calyptratus calcarifer

Джерела 
 Philippe Gérard, Le terrarium : manuel d'élevage et de maintenance des animaux insolites, Animalia éditions, 2004, 176 p. (ISBN 2-915740-07-0), p. 88
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Тварини, описані 1851
Хамелеони
Плазуни Ємену
Плазуни Саудівської Аравії
Плазуни Об'єднаних Арабських Еміратів